Арефьево — название населённых пунктов в России:

 Арефьево — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Арефьево — село в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Арефьево — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Арефьево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Арефьево — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.